Friend Request - Scatti d'amore (Friend Request) – film TV del 2013 diretto da Bradford May
Friend Request - La morte ha il tuo profilo (Friend Request) – film del 2016 diretto da Simon Verhoeven